Хронограф 354 года (также называется Хронография 354 года или Календарь 354 года, ) — древнеримская иллюминированная рукопись, созданная в 354 году н. э. для богатого римлянина-христианина Валентина. Также для обозначения как всего произведения, так и шестой его части — непосредственно календаря — используется название «Календарь Филокала» — по имени каллиграфа.

Манускрипт и его списки 
Оригинальный манускрипт не сохранился до нашего времени, считается, что он ещё существовал во времена Каролингов. До этого времени было сделано несколько списков — как с иллюстрациями, так и без них, которые в свою очередь копировались в эпоху Возрождения.

Наиболее полная и достоверная копия иллюстраций — карандашные рисунки в манускрипте XVII века из коллекции Барберини (Ватиканская библиотека, cod. Barberini lat. 2154.). Это — тщательно, под контролем знаменитого антиквара Николя-Клода Фабри де Пейреска, скопированный «Люксембургский Кодекс» , который сам был утерян в XVII веке. Эти рисунки, хотя и были копией с копии оригинала, показывают разнообразие источников, с которыми работал первоначальный иллюстратор рукописи — фрески, напольные мозаики, металлические изделия и т. п. Римский оригинал, возможно, был полноцветным.

Некоторые частичные копии или переработки сохранились со времен Каролингского возрождения и Ренессанса. Ботичелли адаптировал фигуру, персонифицирующую город Августу Треверов (совр. Трир), которая изображена в виде женщины, схватившей за волосы пленного варвара, для своего произведения «Паллада и Кентавр».

«Люксембургский кодекс», который принадлежал Пьереску на правах долгосрочной аренды, пропал после смерти антиквара в 1637 году. Однако некоторые листы пропали из «Люксембургского кодекса» ещё до того, как Пьереск приобрел его, и сейчас доступны благодаря другим копиям Хронографа. Предположение Карла Норденфалька, что скопированный Пьереском «Люксембургский кодекс» был римским оригиналом, не подтвердилось.
.

Сам Пьереск считал, что возраст его манускрипта составлял семь или восемь столетий, и большинство исследователей, вслед за Шапиро, доверяют антиквару в его оценке.

Содержание Хронографа 
Фурий Дионисий Филокал был ведущим каллиграфом периода и, очевидно, создал оригинальные миниатюры. Его имя встречается на титульном листе Хронографа. Филокал, также как и Валентин, был христианином.

Хронограф, как и все римские календари, более походит на альманах, чем непосредственно на календарь: в нём много текстов и листов с элегантными аллегорическими изображениями месяцев. Так, он содержит важный «Каталог папы Либерия» со списком римских пап и так называемый «Календарь Филокала», из которого сохранилось одиннадцать миниатюр. Среди прочей информации — упоминание о праздновании Рождества (наиболее раннее из всех известных). Все сохранившие миниатюры дошли полностью, иногда они сопровождаются текстом.

Содержание (по кодексу Барберини) 
 Часть 1: титульная страница, посвящения — 1 миниатюра;
 Часть 2: изображения персонификаций городов Рима, Александрии, Константинополя и Трира — 4 миниатюры;
 Часть 3: посвящения императорам и дни рождения Цезарей — 2 миниатюры;
 Часть 4: изображения семи планет с почасовым календарём — 5 сохранившихся миниатюр;
 Часть 5: знаки Зодиака — в рукописи Барберини нет сохранившихся миниатюр; 4 миниатюры в других копиях;
 Часть 6: Календарь Филокала — семь миниатюр-персонификаций месяцев, в остальных копиях — все миниатюры. (под 25 декабря текст —  — «Рождение Непобедимого, проводятся игры, тридцать гонок» — старейшее литературное упоминание языческого праздника в честь рождения Непобедимого Солнца;
 Часть 7: портреты императоров как консулов — 2 миниатюры (последние в кодексе Барберини);
 Часть 8: Список римских консулов (фасты) с установления Республики до 354 года н. э.;
 Часть 9: даты празднования Пасхи с 312 до 411 гг.;
 Часть 10: список префектов города Рима с 254 по 354 гг.;
 Часть 11: дни памяти римских пап с 255 по 352 гг.;
 Часть 12: дни памяти святых, начинается со слов:  («За восемь дней до январских календ [25 декабря], Рождение Христа в Вифлееме иудейском»);
 Часть 13: список римских епископов (Каталог папы Либерия);
 Часть 14: 14 районов города Рима;
 Часть 15: «Книга поколений»
 Часть 16: Хроника города Рима (список правителей с короткими комментариями).

15 часть хронографа, возможно, содержит самое раннее в европейской литературе упоминание булгар (лат. vulgares). Они названы в перечне народов, происходящих от библейского Сима и обитающих на востоке, рядом со скифами и лазами.

Примечания

Литература 
 Stern H. Le Calendrier de 354. Étude sur son text et ses illustrations. Paris, 1953.
 Weitzmann K. Late Antique and Early Christian Book Illumination. New York: George Braziller, 1977.
 Salzman M.R. On Roman Time : The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity (The Transformation of the Classical Heritage 17). Berkeley: University of California Press, 1991.

Ссылки 
 Публикация источника (кодекс Барберини) онлайн: текст, миниатюры, перевод на английский язык, вступление, библиография. Tertullian.org: Chronography of 354
 Chronographus anni CCCLIIII. In: Monumenta Germaniae Historica. Theodor Mommsen (Hrsg.): Auctores antiquissimi 9: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. (I). Berlin 1892, S. 13—148. Издание Т. Моммзена.

Письменные источники по истории Древнего Рима
Иллюминированные рукописи по алфавиту
Римский календарь